Tischbrunnen steht für

 Tischbrunnen (Hannover), 1973/74 auf dem Neustädter Markt in Hannover von Max Sauk geschaffener Brunnen
 Tischbrunnen (Celle), eine in Hamburg zwischen 1628 und 1643 hergestellte Tischfontäne
 allgemein für Tischfontänen als Teil zumeist barocker Tafelaufsätze